Бечи (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 21,4 км². Население — 5938 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

История 
Город основан в 1611 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона